La nazionale di baseball ucraina Under-15 rappresenta l'Ucraina nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1996 :  3°
 1997 :  3°
 2015 :  3°

Collegamenti esterni

Under-15